Das WTT Star Contender Goa 2023 war das vierte Turnier der WTT Series 2023 im Tischtennis. Es fand vom 27. Februar bis 5. März 2023 im indischen Panaji im Bundesstaat Goa statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 1. März 2023)

Tischtennisveranstaltung 2023
Tischtenniswettbewerb in Indien
Sportveranstaltung in Panaji